Plaats in Indonesië
 Plawangan (Kragan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Plawangan (Bongas), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java